Тимофей Ефимович Брилёв (1906—1966) — участник Великой Отечественной войны, командир орудия 276-го гвардейского лёгкого артиллерийского полка 23-й гвардейской лёгкой артиллерийской бригады 5-й артиллерийской дивизии 4-го артиллерийского корпуса прорыва 65-й армии Центрального фронта, гвардии старшина, Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Родился 28 мая (10 июня по новому стилю) 1906 года в селе Ленинка, ныне Зерноградского района Ростовской области, в крестьянской семье. Русский.

Окончил 4 класса. Работал в колхозе.

В Красной Армии с 1941 года. С началом Великой Отечественной войны на фронте. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.

Командир орудия гвардии старшина Тимофей Брилёв 4 сентября 1943 года в бою за посёлок городского типа Середина-Буда (ныне город Сумской области Украины), выдвинув орудие на открытую огневую позицию в 300—400 метрах от противника, вступил в борьбу с шестью вражескими танками, подбив четыре из них. Высота, за которую шёл бой, была удержана.

Участник Курской битвы. В 1945 году окончил курсы младших лейтенантов. После войны младший лейтенант Т. Е. Брилёв — в запасе. Вернулся в родное село Ленинка, а затем с семьёй переехал в станицу Егорлыкская Ростовской области.

Жил и работал в станице Егорлыкской в райпотребсоюзе.

Умер 25 декабря 1966 года в станице Егорлыкская Ростовской области.

Память 
 В станице Егорлыкская в память о Герое установлена мемориальная доска, также его именем названа одна из улиц станицы.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 ноября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшине Брилёву Тимофею Ефимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1543).
 Орден Ленина.
 Медали.

См. также 
 Список Героев Советского Союза Ростовской области

Примечания

Ссылки 

 Брилёв Тимофей Ефимович // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека ; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017 – .
 Брилев Тимофей Ефимович
 Газета во время Войны…

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Участники Курской битвы
Похороненные в Ростовской области
Члены КПСС